Die Monegassische Botschaft in Berlin (offiziell Botschaft des Fürstentums Monaco, französisch Ambassade de la Principauté de Monaco) ist der Hauptsitz der diplomatischen Vertretung Monacos in Deutschland. Die Botschaft befindet sich in der Klingelhöferstraße 7 im Berliner Ortsteil Tiergarten des Bezirks Mitte. Bis 2001 befand sich die Botschaft Monacos in der Zitelmannstraße 16 im Bonner Ortsteil Gronau.

Der Monegassischen Botschaft in Berlin unterstehen des Weiteren Honorarkonsulate in Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Potsdam und Stuttgart. Botschafter ist seit dem 21. Juni 2022 Lorenzo Livio Maria Ravano.

Botschafter in Deutschland (seit 2000)

Weblinks 
 Webpräsenz der Abteilung für Außenbeziehungen des Fürstentums Monaco

Einzelnachweise 

Botschaft in Berlin
Klingelhöferstraße
Deutsch-monegassische Beziehungen